

Codici 
 ozm – codice ISO 639-3 della lingua koozime

Armamenti
 OZM – mina anti-uomo russa